Cameroun kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Kamerun, självständig stat, 
 Estuaire du Cameroun, flodmynning, Kustregionen, 

Robotskapade Kamerunförgreningar